Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Anders Järryd 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 John McEnroe (primo turno)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Mats Wilander (campione)
 Aaron Krickstein (primo turno)
 Anders Järryd (finale)
 Pat Cash (primo turno)
 Guillermo Vilas (secondo turno)
 Joakim Nyström (semifinali)

 Henri Leconte (primo turno)
 Scott Davis (primo turno)
 Stefan Edberg (quarti di finale)
 Paul McNamee (quarti di finale)
 Leif Shiras (primo turno)
 John Sadri (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (secondo turno)
 Brian Teacher (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1984